Damory est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Richard Damory (?-1330),  baron Damory, noble et courtisan anglais ;
 Roger Damory (?-1322),  baron Damory, noble et courtisan anglais.

Noblesse 
 Baron Damory est un titre de noblesse de la pairie d'Angleterre.

Patronyme anglais